Putih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Putih (kulle i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,97, long 112,92), 
 Sungai Putih (vattendrag i Indonesien, lat 0,56, long 101,73), 

Robotskapade Indonesienförgreningar